Next of Kin (1982), een film uit 1982
Next of Kin (1984), een film uit 1984
Next of Kin (1989), een film uit 1989
Next of Kin (2008), een film uit 2008
Next of Kin (televisieserie), een Britse televisieserie die liep van 1995 tot en met 1997
Next of Kin (Finse televisieserie), een Finse televisieserie uit 2022 
Next of Kin (ER), een aflevering van ER
Next of Kin (band), een Britse pop-rock band